Темноклювый воробьиный попугайчик, или попугайчик Склейтера (), — птица семейства попугаевых, в настоящее время рассматривается как подвид Forpus modestus.

Внешний вид 
Длина тела 12 см, хвоста 3 см. Окраска оперения интенсивно-зелёного цвета. Надклювье светло-серое. Крылышко, второстепенные маховые перья и поясница синие. Самки отличаются от самцов отсутствием синей краски на крыльях.

Распространение 
Обитает на востоке Эквадора, в Бразилии, Венесуэле и Перу.

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4